|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van San Antonio (officieel San Antonio Open) van 2016 vond plaats van 14 tot en met 19 maart 2016 in de Amerikaanse stad San Antonio. Het was de eerste editie van het toernooi sinds 1979. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Darja Gavrilova (die middels een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd) bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Alison Riske.

Het zesde reekshoofd, Misaki Doi uit Japan, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Duitse Anna-Lena Friedsam in twee sets. Doi won hiermee haar tweede WTA-enkelspeltitel, de eerste van 2016.

De Belgische Kirsten Flipkens was als zevende geplaatst – zij bereikte de tweede ronde. Haar land­genote Yanina Wickmayer, het vierde reekshoofd, strandde al in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Het dubbelspeltoernooi was kleinschalig: het omvatte slechts acht teams en drie speelronden waardoor de tweede ronde meteen de halve finale was. Alle geplaatste teams bereikten de halve finale.

Het eerste reekshoofd, Casey Dellacqua en Darija Jurak, verloor in de halve finale van Klaudia Jans en Anastasia Rodionova.

Het als vierde geplaatste duo Anna-Lena Grönefeld / Nicole Melichar won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Klaudia Jans en Anastasia Rodionova in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Duitse Grönefeld had daarnaast veertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Melichar geen.

Aan het dubbelspel namen Belgische noch Nederlandse speelsters deel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

San Antonio 2016
San Antonio